Classe J peut faire référence à plusieurs classes de navire : 

 la , une classe de destroyers de la Royal Navy ;
 la , une classe de sous-marins de la Royal Navy ;
 la , une des classes de voiliers de la Jauge universelle ;
 la classe J, une classe de destroyers de la Seconde Guerre mondiale.